Бомбарда може да се отнася за:

 Бомбарда (оръдие), вид старинно оръдие
 Бомбарда (музикален инструмент), музикален инструмент
 Бомбарда (плувка), вид риболовна плувка